Sabia kan syfta på:

 Sabia (djur) – ett släkte av snäckor
 Sabia (växter) – ett släkte av växter